

Persone 
 Nancy Gustafson – cantante lirica statunitense
 Nancy Gustafson – sciatrice paralimpica statunitense